Cantonul Ville-en-Tardenois este un canton din arondismentul Reims, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Aougny || align="right" | 98 || align="right" | 51170 || align="right" | 51013
|-
| Aubilly || align="right" | 51 || align="right" | 51170 || align="right" | 51020
|-
| Bligny || align="right" | 108 || align="right" | 51170 || align="right" | 51069
|-
| Bouilly || align="right" | 164 || align="right" | 51390 || align="right" | 51072
|-
| Bouleuse || align="right" | 168 || align="right" | 51170 || align="right" | 51073
|-
| Branscourt || align="right" | 243 || align="right" | 51140 || align="right" | 51081
|-
| Brouillet || align="right" | 91 || align="right" | 51170 || align="right" | 51089
|-
| Chambrecy || align="right" | 143 || align="right" | 51170 || align="right" | 51111
|-
| Chaumuzy || align="right" | 320 || align="right" | 51170 || align="right" | 51140
|-
| Coulommes-la-Montagne || align="right" | 214 || align="right" | 51390 || align="right" | 51177
|-
| Courcelles-Sapicourt || align="right" | 285 || align="right" | 51140 || align="right" | 51181
|-
| Courmas || align="right" | 177 || align="right" | 51390 || align="right" | 51188
|-
| Écueil || align="right" | 313 || align="right" | 51500 || align="right" | 51225
|-
| Faverolles-et-Coëmy || align="right" | 508 || align="right" | 51170 || align="right" | 51245
|-
| Germigny || align="right" | 192 || align="right" | 51390 || align="right" | 51267
|-
| Gueux || align="right" | 1 774 || align="right" | 51390 || align="right" | 51282
|-
| Janvry || align="right" | 120 || align="right" | 51390 || align="right" | 51305
|-
| Jouy-lès-Reims || align="right" | 191 || align="right" | 51390 || align="right" | 51310
|-
| Lagery || align="right" | 193 || align="right" | 51170 || align="right" | 51314
|-
| Lhéry || align="right" | 81 || align="right" | 51170 || align="right" | 51321
|-
| Marfaux || align="right" | 154 || align="right" | 51170 || align="right" | 51348
|-
| Méry-Prémecy || align="right" | 63 || align="right" | 51390 || align="right" | 51364
|-
| Les Mesneux || align="right" | 853 || align="right" | 51370 || align="right" | 51365
|-
| Muizon || align="right" | 2 250 || align="right" | 51140 || align="right" | 51391
|-
| Pargny-lès-Reims || align="right" | 346 || align="right" | 51390 || align="right" | 51422
|-
| Poilly || align="right" | 88 || align="right" | 51170 || align="right" | 51437
|-
| Romigny || align="right" | 201 || align="right" | 51170 || align="right" | 51466
|-
| Rosnay || align="right" | 291 || align="right" | 51390 || align="right" | 51468
|-
| Sacy || align="right" | 375 || align="right" | 51500 || align="right" | 51471
|-
| Saint-Euphraise-et-Clairizet || align="right" | 205 || align="right" | 51390 || align="right" | 51479
|-
| Sarcy || align="right" | 251 || align="right" | 51170 || align="right" | 51523
|-
| Savigny-sur-Ardres || align="right" | 264 || align="right" | 51170 || align="right" | 51527
|-
| Serzy-et-Prin || align="right" | 187 || align="right" | 51170 || align="right" | 51534
|-
| Tramery || align="right" | 145 || align="right" | 51170 || align="right" | 51577
|-
| Treslon || align="right" | 181 || align="right" | 51140 || align="right" | 51581
|-
| Ville-Dommange || align="right" | 414 || align="right" | 51390 || align="right" | 51622
|-
| Ville-en-Tardenois || align="right" | 557 || align="right" | 51170 || align="right" | 51624
|-
| Vrigny || align="right" | 221 || align="right" | 51390 || align="right" | 51657
|}
 
 

Cantoane în Marne